Christmas tree, terme anglais signifiant « arbre de Noël », peut faire référence à :

 Christmas Tree, chanson de Lady Gaga.
 Christmas tree, groupe de feux de signalisation sur un pétrolier.
 Christmas Tree, un type de zone d'alerte pour l'aviation.
 , un boulevard situé à Altadena dans le comté de Los Angeles en Californie.
 , un téléfilm américain.

Voir aussi